Курт-гуармат (кюрт-дья́рмат) — одно из семи племён венгров, входившее в древневенгерскую конфедерацию племён эпохи завоевания родины на Дунае. Племя курт-гуармат упоминает Константин Багрянородный в его труде «Об управлении империей».

Некоторые исследователи считают Gyarmat транскрипцией названия сарматов. В историографии венгры курт-гуармат сопоставляются с башкирским племенем юрматы.

Литература, ссылки 

Древневенгерские племена
Угры